Cleofide steht für:

 Cleofide (Agricola), Oper von Johann Friedrich Agricola (1754)
 Cleofide (Hasse), Oper von Johann Adolph Hasse (1731)

Siehe auch:

 Alessandro nell’Indie